Paul Christophe est un nom de personne assez fréquent en Belgique et dans le nord de la France ; il peut désigner notamment :

 Paul Christophe (1870-1957), ingénieur belge ;
 le père Paul Christophe (1932-2016), professeur honoraire à l'Université catholique de Lille ;
 Paul Christophe (né en 1971), homme politique français, député maire de Zuydcoote.